

Astronomia
 8110 Heath – asteroide della fascia principale

Geografia 
Regno Unito
 Heath – villaggio della parrocchia civile di Heath and Holmewood, North East Derbyshire, Inghilterra
 Heath – comunità di Cardiff, Galles

Stati Uniti d'America
 Heath – città della contea di Covington, Alabama
 Heath – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Heath – township della contea di Allegan, Michigan
 Heath – città della contea di Licking, Ohio
 Heath – città della contea di Rockwall, Texas

Onomastica
 Heath – nome proprio di persona

Persone
 Heath – musicista giapponese, membro degli X Japan
 Edward Heath – politico britannico
 Thomas Little Heath – matematico e traduttore inglese

Personaggi
 Heath Burns – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio degli elementali del fuoco